Лесна́я — имя собственное, может выступать в роли топонима или являться женской формой фамилии .

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лесная — агрогородок в Барановичском районе Брестской области.
 Лесная — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Лесная — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Лесная — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Лесная — агрогородок в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 

 Лесная — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Лесная — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
Лесная — посёлок в Читинском районе Забайкальского края.
Лесная — село в Тигильском районе Камчатского края.
Лесная — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
Лесная — деревня в Атюрьевском районе Мордовии, упразднена в 2007 году.
Лесная — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
Лесная — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
Лесная — деревня в Орловском районе Орловской области.
Лесная — деревня в Гдовском районе Псковской области.
Лесная — деревня в Палкинском районе Псковской области.
Лесная — деревня в Псковском районе Псковской области.
Лесная — деревня в Торжокском районе Тверской области.
Лесная — деревня в Красночетайском районе Чувашии.

Украина 
 Лесная — село в Изяславском районе Хмельницкой области.

Железнодорожные станции и платформы 
 Лесная — станция Горьковской железной дороги.
 Лесная — платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 Лесная — платформа Ярославского направления Московской железной дороги.
 Лесная — станция в Брестской области Белоруссии.

Станции метро 
 Лесная — станция Петербургского метрополитена.
 Лесная — станция Киевского метрополитена.

Реки 
 Лесная (приток Западного Буга) — в Брестской области.
 Лесная (приток Выдровки) — в Александровском районе Томской области.
 Лесная — приток Басандайки в Томском районе Томской области.
 Лесная — приток Поделги в Каргасокском районе Томской области.
 Лесная (приток Зельмени) — в Калмыкии.
 Лесная (приток Ширши) — в Архангельской области.
 Лесная — на острове Сахалин.
 Лесная (река, впадает в залив Шелихова) — на полуострове Камчатка.
 Лесная — приток Каменки в Житомире.

Носительницы фамилии 
 Лесная, Лидия (псевдоним Лидии Озиясовны Шперлинг; 1889—1972) — русская поэтесса, прозаик, драматург, актриса.
 Лесная, Мария Григорьевна (1912 — ?) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Лесная, Оксана Николаевна (девичья фамилия Перево́жкина; род. 1965) — белорусская актриса.

Другое 
 Лесная — угольная шахта во Львовско-Волынском угольном бассейне.
 Лесная — устаревшее название Сарай-Горы, вершина в составе Скалистого хребта на северном склоне Большого Кавказа.

См. также 
 Лесное
 Лесной
 Лесная братва
 Лесная Дача
 Лесная Поляна
 Лесная промышленность
 Лесная улица